VM i ishockey 1967 var det 34. VM i ishockey, arrangeret af IIHF. For de europæiske hold gjaldt det samtidig som det 45. EM i ishockey, og turneringen blev spillet 18. – 29. marts 1967 i Wien, Østrig.

Der var tilmeldt 21 hold til mesterskabet. De otte bedste hold spillede om A-VM, mens de næste otte hold spillede om B-VM. De sidste fem hold spillede C-VM.

På grund af OL året efter var op- og nedrykningen mellem niveauerne delvist sat ud af kraft. I stedet spillede holdene om kvalifikation til vinter-OL 1968 i Grenoble. Der skulle findes 14 hold til OL-turneringen, og de 14 pladser gik til A-VM's otte hold, de fire bedste hold fra B-VM, vinderen af C-VM samt værtslandet Frankrig.

IIHF havde besluttet, at A-VM fra næste VM i 1969 skulle skæres ned fra otte til seks hold, men de seks hold blev først fundet ved OL-turneringen, så der var ingen op- og nedrykning mellem A- og B-gruppen ved dette VM. Til gengæld måtte de to dårligste hold fra B-VM rykke ned i C-gruppen fra 1969, mens ingen hold rykkede op fra C-gruppen.

Sovjetunionen vandt sin mest suveræne verdens- og europamestertitel med fem points forspring til Sverige og Canada, der besatte de øvrige medaljepladser. Det var Sovjetunionens syvende VM-titel og tiende EM-titel.

Holdene markeret med orange kvalificerede sig til vinter-OL 1968, men Polen meldte afbud. Det polske hold blev ved OL erstattet af Østrig (Italien ønskede ikke at deltage). Holdene markeret med lilla rykkede ned i C-gruppen fra VM 1969.

A-VM 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|A-VM 1967
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"| Sovjetunionen
| 7
| 7
| 0
| 0
| 58-9  
| 14
|-
| bgcolor="silver"|Sølv
| align="left"| Sverige
| 7
| 4
| 1
| 2
| 31-22
| 9
|-
| bgcolor="#cc9966"|Bronze
| align="left"| Canada
| 7
| 4
| 1
| 2
| 28-15
| 9
|-
| 4.
| align="left"| Tjekkoslovakiet
| 7
| 3 
| 2
| 2
| 29-18
| 8
|-
| 5.
| align="left"| USA
| 7
| 3
| 1
| 3
| 20-23
| 7
|-
| 6.
| align="left"| Finland
| 7
| 2
| 1
| 4
| 14-24
| 5
|-
| 7.
| align="left"| DDR
| 7
| 1
| 1
| 5
| 14-38
| 3
|-
| 8.
| align="left"| Vesttyskland
| 7
| 0
| 1
| 6
| 11-56
| 1
|}

Sverige sluttede foran Canada på grund af sejr i de to holds indbyrdes opgør med 6-0.

Der var ingen nedrykning fra A-gruppen, og alle otte hold kvalificerede sig til vinter-OL 1968. De fem bedste hold gik direkte i finalerunden, mens nr. 6-8 måtte starte OL-turneringen i udskilningsrunden.

EM 

Der blev uddelt EM-medaljer til de tre bedste europæiske hold ved VM.

{| class="wikitable" width="175px"
! colspan="2"|EM 1967
|-
| align="center" bgcolor="gold"|Guld
|  Sovjetunionen
|-
| align="center" bgcolor="silver"|Sølv
|  Sverige
|-
| align="center" bgcolor="#cc9966"|Bronze
|  Tjekkoslovakiet
|-
| align="center"|4.
|  Finland
|-
| align="center"|5.
|  DDR
|-
| align="center"|6.
|  Vesttyskland
|}

B-VM 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|B-VM 1967
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="ffebad"
| width="45px"|1.
| align="left"| Polen
| 7
| 5
| 2
| 0
| 32-13
| 12
|- bgcolor="ffebad"
| 2.
| align="left"| Rumænien
| 7
| 5
| 2
| 0
| 34-18
| 12
|- bgcolor="ffebad"
| 3.
| align="left"| Norge
| 7
| 4
| 1
| 2
| 35-21
| 9
|- bgcolor="ffebad"
| 4.
| align="left"| Jugoslavien
| 7
| 2 
| 3
| 2
| 29-31
| 7
|-
| 5.
| align="left"| Italien
| 7
| 2
| 1
| 4
| 23-31
| 5
|-
| 6.
| align="left"| Østrig
| 7
| 2
| 1
| 4
| 23-34
| 5
|- bgcolor="ffccff"
| 7.
| align="left"|  Schweiz
| 7
| 1
| 1
| 5
| 22-37
| 3
|- bgcolor="ffccff"
| 8.
| align="left"| Ungarn
| 7
| 0
| 2
| 5
| 27-40
| 2
|}

De fire bedste hold kvalificerede sig til vinter-OL 1968. Polen måtte imidlertid melde afbud, og da Italien ikke ønskede at deltage, gik Polens plads til Østrig. Schweiz og Ungarn, der endte som de to sidste hold i B-VM, rykkede ned i C-VM fra 1969.

C-VM 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|C-VM 1967
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ffebad"
| width="45px"|1.
| align="left"| Japan
| 4
| 4
| 0
| 0
| 56-8  
| 8
|-
| 2.
| align="left"| Danmark
| 4
| 2
| 0
| 2
| 19-24
| 4
|-
| 3.
| align="left"| Bulgarien
| 4
| 2
| 0
| 2
| 17-17
| 4
|-  bgcolor="#e6f5bc"
| 4.
| align="left"| Frankrig
| 4
| 1
| 0
| 3
| 18-21
| 2
|-
| 5.
| align="left"| Holland
| 4
| 1
| 0
| 3
| 20-50
| 2
|}

Som C-verdensmester kvalificerede Japan sig til vinter-OL 1968. Frankrig var som værtsland direkte kvalificeret til OL. Ingen hold rykkede op i B-gruppen til VM 1969, fordi A-gruppen blev skåret ned fra otte til seks hold. Til gengæld blev C-gruppen udvidet med Schweiz og Ungarn, der rykkede ned fra B-VM.

1967
Ishockey i 1967